Ме́та Го́лдинг (, род. 2 ноября 1971, Порт-о-Пренс, Республика Гаити) — американо-гаитянская актриса. Сыграла множество второстепенных и гостевых ролей в телесериалах и фильмах.

Ранняя жизнь 
Голдинг выросла в нескольких странах. Кроме США, она жила в Индии, Гаити, Франции и Италии. В Италии она занималась фигурным катанием и выступала в национальных соревнованиях, но когда травма положила конец её спортивной карьере, она стала выступать в итальянском театре. Голдинг вернулась в США и поступила в Корнеллский университет () и получила степени в театральном искусстве и международных отношениях.

Мета Голдинг бегло говорит по-английски, по-французски и по-итальянски. Сейчас она живёт в Лос-Анджелесе, штат Калифорния.

Фильмография

Кино

Телевидение

Примечания

Ссылки 
 Мета Голдинг на TV Guide
 Профайл Меты Голдинг на ABC

Киноактрисы США